Markowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Deborah Markowitz (* 1961), US-amerikanische Anwältin und Politikerin
 Dominik Markowitz (* 1987), deutscher Koch
 Guido Markowitz (* 1969), österreichischer Choreograf und Regisseur
 Harry Markowitz (* 1927), US-amerikanischer Ökonom, Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises
 Irene Markowitz (1925–2010), deutsche Kunsthistorikerin
 Jürgen Markowitz (* 1942), deutscher Soziologe
 Kate Markowitz (* 1956), US-amerikanische Sängerin
 Marky Markowitz (1923–1986), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Phil Markowitz (* 1952), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Robert Markowitz (* 1935), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur
 Stefan Markowitz (* 1977), österreichischer Unternehmer und Politiker (Team Stronach)
 William Markowitz (1907–1998), US-amerikanischer Astronom und Geodät

Fiktive Personen:
 Franz Markowitz, Berliner Ermittler der Fernsehreihe Tatort

Ortsname:
 Markowitz, deutscher Name für polnische Dörfer mit dem Namen Markowice
 Markovice (Žleby), Ortsteil von Žleby, Tschechien
 Markovice (Chrudim), Grundsiedlungseinheit von Chrudim, Tschechien

Siehe auch:
 Marković
 Markovits